Il singolare del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Harel Levy 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Michail Južnyj (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Karol Beck (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)

 Mario Ančić (secondo turno)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Ivo Karlović (quarti di finale)
 Andrei Pavel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2003